Antun Milovan (1907.)
Antun Milovan (1954.)